Orleans County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Orleans County (New York)
Orleans County (Vermont)